Березівська сільська громада:
 Березівська сільська громада — громада у Житомирській області
 Березівська сільська громада — громада у Рівненській області
 Березівська сільська громада — громада у Сумській області

Див. також 
 Березівська міська громада — громада в Одеській області області